Пчеляков — русская фамилия.

Известные носители:

 Пчеляков, Александр Павлович (1908—1978) — советский партийный и государственный деятель.
 Пчеляков, Андрей Владимирович (род. 1972) — советский и казахстанский хоккеист.